Paavalinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Paavalinsaari (ö i Nyslott, lat 62,17, long 28,32), Södra Savolax, 
 Paavalinsaari (ö i S:t Michel), Södra Savolax, 
 Paavalinsaari (ö i Nyslott, lat 61,75, long 29,33), Södra Savolax, 
 Paavalinsaari (ö i Nyslott, lat 62,37, long 28,68), Södra Savolax, 
 Paavalinsaari (ö i Nyslott, lat 61,97, long 29,33), Södra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar